Камбоджа впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1956 году. Камбоджа с перерывами участвовала в десяти летних Олимпийских играх, но никогда не принимала участие в зимних играх. На счету камбоджийских спортсменов нет ни одной олимпийской медали.

Спортсмены Камбоджи принимали участие в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, вольной борьбе, дзюдо, конном спорте, лёгкой атлетике, парусному спорту, плаванию и тхэквондо. Наиболее крупную делегацию (11 человек) Камбоджа выставила на Играх 1964 года.

Национальный Олимпийский комитет Камбоджи был основан в 1983 году, признан Международным олимпийским комитетом в 1994 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Камбоджи на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Камбоджа на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Камбоджи

Камбоджа на Олимпийских играх